Suzaku ist

 ein japanischer Tennō, siehe Suzaku (Tennō)
 die neue Bezeichnung des Röntgenteleskops ASTRO-E2
 der japanische Name eines Symbols aus der chinesischen Astronomie, siehe Roter Vogel